РШГ-1 (от Реактивная Штурмовая Граната — 1 модель) — реактивная штурмовая граната, созданная на базе РПГ-27; активно используется в регулярной армии; предназначена для использования с наибольшей эффективностью подразделениями специального назначения, разведывательными и диверсионными группами. В России поступила на вооружение с 2000 года после успешного прохождения государственных испытаний. РШГ-1 используется как основное оружие стрелка на основе кумулятивного, осколочно-фугасного и бронебойного заряда (по степени удара) и может справляться с легкобронированной техникой, сухопутными укрытиями противника и пехотой.

Описание 
РШГ-1 представляет собой реактивный снаряд с термобарической боевой частью калибром 105 мм (иначе называемой "боеприпас объемного взрыва") и пороховым реактивным двигателем, полностью отрабатывающим в стволе одноразового пускового устройства. Боевая часть РШГ-1 содержит примерно 1.9 кг топливной смеси, что при подрыве топливо-воздушного облака дает фугасный эффект, сравнимый с подрывом 5-6 кг тротила. Стабилизация гранаты на траектории осуществляется при помощи складных стабилизаторов и придаваемого ими гранате осевого вращения.

Создавалась на базе РПГ-27. Основное различие между РШГ-1 и РПГ-27 - это термобарическая БЧ (Боевая часть) ракеты РШГ-1, предназначенная для борьбы с легкобронированной техникой, укреплениями и пехотой противника.

Использование в конструкции гранат универсальных модулей значительно снизило затраты на их разработку и освоение серийного производства. Специалистам известно, что при запуске нового образца в серию такие затраты составляют до 50% от стоимости установочной партии при её оптимальном объёме (не менее 6000 шт.). В современных условиях из-за дефицита средств этот фактор становится одним из основных. Другая важная особенность - легкость процесса освоения боевого применения и эксплуатации новых образцов войсками. Боец, имеющий навыки обращения с РПГ-27, может без затруднений использовать на поле боя РШГ-1 без специальной переподготовки.

См. также 
 M202A1 FLASH
 РМГ «Занос»
 РПО-А «Шмель»
 РПО-М/ПДМ-А «Шмель-М»

Примечания 

Реактивные противотанковые гранатомёты России